Парижский словарь московитов (Dictionnaire Muscovite 1586) — словарь-разговорник русского языка XVI века, составлен в Холмогорах капитаном Жаном Соважем из Дьепа вместе с французскими купцами, прибывшими с ним к устью Северной Двины. Опубликован в 1586 году в Париже королевским космографом Андре Теве с немалым количеством ошибок.

Содержит 621 двуязычную французско-русскую словарную строку, или «статью». Содержание разнообразно — тематические разделы посвящены географическим терминам, названиям профессий, товаров, названий инструментов, целые разговорные фразы — от торговых выражений до записей галантных бесед с дамами.

Ряд русских слов зафиксирован в этом словаре впервые: прапорщик, мускат, коршун, звездочёт, замша, куропатка, гулять, шутить и др.

Издан в 1905 году русистом Полем Буайе по изданию Теве. В 1948 году вновь опубликован Б. А. Лариным в Риге по более исправной (хотя также не являющейся протографом) фотокопии Парижской национальной библиотеки с комментариями. Вместе с латинской «Grammatica Russica» Генриха Вильгельма Лудольфа и русско-английским словарём из записной книжки Ричарда Джемса вошёл в состав издания трудов Ларина: Б. А. Ларин. Три иностранных источника по разговорной речи Московской Руси XVI—XVII веков. СПб.: Издательство Петербургского университета, 2002.

Издания 
 
 

перевод названия:

См. также 
 Ричард Джемс
 Генрих Лудольф
 Марк Ридли

Появились в 1586 году
Культура Русского государства
Российско-французские отношения
Словари русского языка